New Town kan syfta på följande platser:

Australien 

 New Town (del av en befolkad plats), Tasmanien, Hobart,

USA 

 New Town (ort), North Dakota, Mountrail County,

Se även
 Newtown

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar